Termin BAT ima više značenja.

 žučna kiselina-KoA:aminokiselina N-aciltransferaza, enzim
 -{Big Ass Truck}-, muzička grupa